Ла-Палома () — курортный и портовый город на юго-востоке Уругвая, на территории департамента Роча.

География 
Город находится в южной части департамента, на побережье Атлантического океана, на мысе Санта-Мария.
Ла-Палома расположена на расстоянии приблизительно 23 километров к юго-востоку от Рочи, административного центра департамента и на расстоянии 180 километров к востоку от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Роча.

История 
Ла-Палома была основана 1 сентября 1874 года. Получила статус курортного посёлка (Pueblo el balneario) 8 ноября 1939 года. Получила статус города (Ciudad) 18 октября 1982 года.

Население

Примечания 

Города Уругвая